CD, Cd sau cd se poate referi la:
 Disc compact, dispozitiv utilizat pentru stocarea datelor
 Cadmiu, element chimic cu simbolul Cd
 Candelă, unitatea fundamentală pentru intensitatea luminoasă
 Republica Democrată Congo, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .cd, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Republica Democrată Congo

 Ciad, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 ČD (České dráhy) este o societate feroviară de transport călători din Cehia
 cd, prescurtare din engleză de la chdir sau change directory, în traducere: schimbă directorul, este o comandă de calculator utilizată în sistemele de operare MS-DOS și Unix
 Club Deportivo, denumirea în limba spaniolă pentru „club sportiv”
 Indicativul „Corpul Diplomatic” de pe plăcile de înmatriculare ale autovehiculelor ambasadelor.

Vezi și